Kingdom Come (, из молитвы Отче наш) — дебютный альбом одноимённой американско-немецкой хард-рок-группы Kingdom Come.

Альбом занял 12-е место в американском Billboard 200 и получил золотую сертификацию RIAA.

Обзор 
Записывался в 1987 году в Канаде, на студии «Little Mountain» (Ванкувер), сводился в Нью-Йорке на студии «Electric Lady». Продюсерами выступили Боб Рок и основатель группы — Ленни Вольф. Релиз состоялся в 1988 году на лейбле Polydor (PolyGram).

Самое примечательное заключалось в том, что менеджеру группы удалось пропихнуть на американские радиостанции кассету с песней «Get It On» ещё до выхода самого альбома. Это был потрясающий маркетинговых ход, так как песня так понравилась американцам, что они наделали предварительных заказов на 500 тысяч экземпляров. Продажи даже после выхода были такими бойкими, что за год было продано в два раза больше, и общий тираж за этот срок составил почти полтора миллиона копий.

В американском чарте Billboard альбом добрался до 12-й позиции, что было хорошо для дебютного альбома новой группы. Это позволило Ленни Вольфу организовать мировые гастроли, выступить на престижном фестивале «Monsters of Rock» в ряду признанных звёзд тяжёлого рока и приступить к созданию следующего альбома.

Треклист

Участники записи 
Kingdom Come:
 Ленни Вольф — вокал
 Дэнни Стэг — соло-гитара
 Рик Штайер — ритм-гитара
 Джонни Б. Фрэнк — бас
 Джеймс Коттак — ударные

Над релизом работали:
 Боб Рок и Ленни Вольф — Продюсирование
 Записано Бобом Роком и Тимом Кричем в студии Little Mountain, Vancouver, B.C.
 Тим Крич — инженер
 Боб Рок — сведение в студии Electric Lady Studios, New York City, N.Y.
 Кен Штайгер — ассистент микширования
 Джордж Марино — мастеринг в студии Sterling Sound, New York City, N.Y.
 Хью Сайм — арт-директор, дизайн

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификация

Примечания

Ссылки 

Альбомы Kingdom Come
Альбомы Polydor Records
Альбомы, спродюсированные Бобом Роком
Дебютные альбомы 1988 года